Сарата-Мерешены () — село в Хынчештском районе Молдавии. Наряду с селом Мерешены входит в состав коммуны Мерешены. Площадь села — около 0.68 кв. км, периметр — 5.29 км. Село расположено на расстоянии 12 км от города Хынчешть и 46 км от муниципия Кишинёв. Первое документальное упоминание о селе Сэрата-Мерешень датировано 1620 годом..

История 
   Было основано в 1925 году XX века. Первые жители переезжали в эти места в 1921-1924 гг. Это были переезжие из Украины Черновицкой области Заставновского района: семья Целуйко, Георгий Боря, Лесовой Корней, Погореный Константин, Петренко Григорий, Лазарь Роман, Соболь Илья, Моисеев Кузьма, Павлюк Данил, Прутян Иван, Москович Георгий, Полотайко Василий, Тудор Василий и многие другие. Они звали своих родных и друзей, говоря, чтобы они приезжали на "слободу" (прим. "свободу"). 
   Является плановым сельским формированием. 
   Название села было дано от названия речки Сарата (молд.Sărata) - приток реки Прут, длиной 59 км, которая протекала через село и Мерешены (молд.Mereşeni) - центральная усадьба села Мерешень.
    В 1940 году был организован Сельский Совет, размещённый в доме Терновецкой Ефросиньи. Председателем Сельского Совета был назначен Манзюк Николай, его заместителем - Бамбуляк Иван, а секретарём - Полотайко Василий. 
   В рамках села в советский период, в 1946 году был организован и действовал колхоз "Колхоз имени Сталина". Затем были построены склад, животноводческая ферма, свиноферма, кроликоферма, конюшня (выращивали не только лошадей, но и волов), тракторная бригада, кузница, столярная мастерская, маслобойня, мельница, пункт связи для колхоза. Было развито полеводство, овощеводство (работали 2 Полеводческие и 1 Огородная бригады), садоводство, виноградарство (было развито вплоть до 2005 года), пчеловодство. В 1950 году колхоз вошёл в состав колхоза Сарата Галбена (молд. Sărata Galbenă) и был назван "ХХ партсъезд". 
   В 70-х годах перешёл в состав совхоза Мерешен. В селе открылись восьмилетняя школа, клуб с киноустановкой, библиотека, ателье бытового обслуживания населения, почтовое отделение, детский сад, магазин.
   На территории села в 1992 году были отстроены две церкви: Молитвенный дом Евангельских христиан-баптистов "Христос - Основа Церкви" и церковь пятидесятников "Христос для всех".
   В настоящее время, в селе есть Дом Культуры и Библиотека, Почтовое отделение, Медицинский пункт. Также функционирует детский сад. Население преимущественно украинское, но также проживают молдаване, русские, болгары.

География 
Село расположено на высоте 126 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Сэрата-Мерешень проживает 665 человек (325 мужчин, 340 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района